Messier 108 (M108), een object aan de sterrenhemel
M108-houwitser, Amerikaanse gemechaniseerde artillerie